Il doppio  dello  Shanghai Masters 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Julien Benneteau e Jo-Wilfried Tsonga hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Mike Bryan /  Mike Bryan (quarti)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinali)
 Maks Mirny /  Andy Ram (secondo turno)

  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2009
ATP World Tour 2009